Fitzroy eller FitzRoy kan henvise til:

Personer 
 Matilda FitzRoy, grevinde af Perche (død 1120), datter af Henrik 1. af England og Edith
 Henry FitzRoy, 1. hertug af Richmond og Somerset (1519–1536), søn af Henrik 8. af England og Elizabeth Blount
 Henry FitzRoy, 1. hertug af Grafton (1663–1690), søn af Karl 2. af England og Barbara Villiers
 Charles FitzRoy, 2. hertug af Grafton (1683–1757), irsk og engelsk politiker
 Augustus FitzRoy, 3. hertug af Grafton (1735–1811), britisk premierminister
 Robert FitzRoy (1805–1865) – britisk søofficer, meteorolog, kaptajn på HMS Beagle og guvernør på New Zealand

Stednavne 
 Fitzroy Gardens, Melbourne
 Fitzroy River (Queensland), flod i Queensland
 Fitzroy Square, London
 Fitz Roy, bjerg mellem Argentina og Chile

Se også 
 Fitzroya-slægten